Tallon Griekspoor era il detentore del titolo e lo ha difeso, in finale ha sconfitto Zsombor Piros con il punteggio di 6-3, 6-2.

Teste di serie 

  Stefano Travaglia (semifinale, ritirato)
  Tallon Griekspoor (campione)
  Carlos Taberner (primo turno)
  Norbert Gombos (primo turno)

  Alex Molčan (semifinale) 
  Gilles Simon (ritirato) 
  Liam Broady (secondo turno) 
  Tomáš Macháč (primo turno)

Qualificati 

  Danylo Kalenichenko (secondo turno)
  Milos Karol (primo turno)

  Dalibor Svrcina (secondo turno) 
  Zsombor Piros (finale)

Lucky loser 

  Alexander Shevchenko (primo turno)

  Shintaro Mochizuki (primo turno)

Wildcard 

  Jonas Forejtek (primo turno)
  Lukas Palovic (primo turno)

  Lukas Pokorny (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Slovak Open 2021